Hrvatski nogometni klubovi
 NK Croatia '78 Žakanje
 NK Croatia Bogdanovci
 NK Croatia Branjin Vrh
 NK Croatia Đakovo
 NK Croatia Grabrovnica
 NK Croatia Krivaj
 NK Croatia Lički Osik
 NK Croatia Mala Kopanica
 NK Croatia Mihaljevci
 NK Croatia Nova Kapela
 NK Croatia Novi Jankovci
 NK Croatia Orehovica
 NK Croatia Pojatno
 NK Croatia Prigorje
 NK Croatia Sesvete
 NK Croatia Stara Subocka
 NK Croatia Sveti Ivan Zelina
 NK Croatia Trogir
 NK Croatia Turanj
 NK Croatia Velimirovac
 NK Croatia Veliškovci
 NK Croatia Zmijavci
 NK Dinamo je nastupao pod imenom NK Croatia 1993. – 2000.
 AŠK Croatia Zagreb (osnovan 1907., nasilno ugašen 1945.)

Australski nogometni klubovi
 Adelaide Raiders, bivša Croatia Adelaide
 Canberra FC, bivša HNK Croatia Canberra
 Rocklea United Soccer Club, bivša Croatia Brisbane
 Whyalla Croatia
 Melbourne Knights, bivša Croatia Melbourne
 Fremantle Croatia
 Gwelup Croatia
 Port Hedland Croatia
 Wodonga Croatia
 Western Knights, bivša North Perth Croatia 
 North Geelong Warriors, bivša North Geelong Croatia
 Launceston Croatia (spojila se s Western Suburbsom u Prospect Knights FC)
 Mount Gambier Croatia
 Newcastle Croatia
 Werrington Croatia FC
 Sydney United FC, bivša Sydney Croatia

Belgija
 NK Croatia Antwerpen

Bosanskohercegovački nogometni klubovi
 NK Croatia Tomislavgrad

Francuska:
 AS Croatia Villefranche

Kanada:
Croatia London-St. Thomas 
NK Croatia Montreal 
Croatia Norval 
CNSC Croatia Toronto 
Croatia Sault-Ste-Marie 
Croatia Windsor 
Edmonton Croatia SC 
Hamilton Croatia 
Winnipeg Croatia SC

Njemački nogometni klubovi
 NK Croatia Essen
 CD Croatia Berlin e.V.
 NK Croatia Bonn
 NK Croatia Essen e.V.
 SC Croatia Freiburg
 SV NK Croatia Gaggenau e.V. 1971.
 NK Croatia Hamburg
 DJK Croatia '95 Mainz
 KSD Croatia Nürnberg
 NK Croatia 1999 Ratingen e.V.
 SV Croatia Reutlingen
 HSK Croatia Singen

Švedski nogometni klubovi
 NK Croatia Malmö
 Croatia Stockholm IF
 HKSD Croatia (Helsingborg)

 Norvšeki nogometni klubovi
 NK Croatia Oslo

SAD:
 Croatia Cleveland
 HNNK Croatia Detroit
 Croatia New York
 Croatian Eagles SC

Švicarska
 FC Croatia Zürich
 HNK Croatia Solothurn
 NK Croatia 92 Chur
 NK Croatia Appenzel
 NK Croatia Uzwil